Клод Зиди (; род. 25 июля 1934, Париж) — французский кинорежиссёр-комедиограф, обладатель двух премий «Сезар».

Биография 

Родился 25 июля 1934 года в Париже. После окончания лицея «Кондорсе» он поступил в «Высшую техническую школу фотографии и кино» (), затем служил в армии. Путь Клода Зиди в кинематографе начался в 1958 году. Десять лет он работал ассистентом оператора.
В 1969 году Клод Зиди в качестве главного оператора снимал драму Мишеля Драша () «Элиза, или настоящая жизнь» ().

В 1971 году он дебютировал как комедийный режиссёр, поставив фильм «Новобранцы сходят с ума» () с участием группы комиков «Шарло». С этими же артистами Зиди за три года снял ещё три комедии.

Широкую поддержку публики получили также его развлекательные картины «Горчица бьёт в нос» и «Не упускай из виду» с Пьером Ришаром, «Крылышко или ножка» и «Склока» с Луи де Фюнесом, «Чудовище» с Жаном-Полем Бельмондо, «Инспектор-разиня» и «Банзай!», в которых главные роли исполнял Колюш.

В дальнейшем фильмы Клод Зиди приобретают большую сатирико-пародийную направленность, что хорошо заметно в «Откройте, полиция!» (получившем премию  как лучший фильм года и принесший премию самому Зиди за лучшую режиссуру), в его продолжении «Продажные против продажных», «Ассоциация злоумышленников».

Стоит отметить также картину «Тотальная слежка», ремейк которой, «Правдивая ложь», был снят через три года Джеймсом Кэмероном.

Среди последних фильмов Клода Зиди — имевшая невероятный коммерческий успех эксцентрическая комедия «Астерикс и Обеликс против Цезаря» с участием Жерара Депардьё, Кристиана Клавье и Роберто Бениньи, а также фильм «Откройте, полиция! 3», ставший последней режиссёрской работой мастера.

Фильмография

Режиссёр и сценарист 
 1971 — «Новобранцы сходят с ума»
 1972 — «Сумасшедшие на стадионе»
 1973 — «Большой переполох»
 1974 — «Он начинает сердиться» («Горчица бьёт в нос»)
 1974 — «Новобранцы идут на войну»
 1975 — «Не упускай из виду»
 1976 — «Крылышко или ножка»
 1977 — «Чудовище»
 1978 — «Склока»
 1979 — «Глупый, но дисциплинированный»
 1980 — «Придурки на экзаменах»
 1980 — «Инспектор-разиня»
 1982 — «Придурки на каникулах»
 1983 — «Банзай»
 1984 — «Откройте, полиция!» («Мой новый напарник»; «Продажные»)
 1985 — «Короли шутки»
 1987 — «Ассоциация злоумышленников»
 1989 — «Двое»
 1989 — «Откройте, полиция! 2»
 1991 — «Тотальная слежка»
 1993 — «Между двух огней»
 1997 — «Арлетт»
 1999 — «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
 2001 — «Клуб»
 2003 — «Откройте, полиция! 3»

Операторские работы 
 1969 — Элиза, или настоящая жизнь
 1967 — Идиот в Париже